Jordan EJ10 — гоночный автомобиль команды   Jordan, участвовавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История 
В честь 10 сезона команды в Формуле-1 была изменена нумерация шасси. Теперь в его названии присутствовали первые буквы имени и фамилии основателя команды Эдди Джордана.

Несмотря на увеличение бюджета, которое принёсло третье место в Кубке конструкторов  года, машина оказалась ненадежной, финишировав только 15 раз из 34. Команда также была не в состоянии конкурировать с Ferrari и McLaren, как это было в предыдущем сезоне, и, в конце концов, проиграли Williams, Benetton и BARу, заняв лишь шестое место в общем зачете. Лучшими результатами стали два подиума Хайнца-Харальда Френтцена в Интерлагосе и Индианаполисе, и три старта из первого ряда.

На Гран-при Германии появилась модернизированная версия шасси EJ10B.

В ходе сезона, команда объявила о контракте двигателей Honda в сезоне  года.

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Jordan Формулы-1